Плоская фигура — связное замкнутое подмножество двумерного евклидова пространства , ограниченное конечным числом попарно не пересекающихся жордановых кривых.

Многоугольная фигура 
В случае, если все входящие в состав границы плоской фигуры кривые являются ломаными, то фигура называется многоугольной фигурой. Односвязная многоугольная фигура является многоугольником.

Литература 
 Местецкий Л. М. Непрерывная морфология бинарных изображений: Скелеты. Фигуры. Циркуляры. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 288 с.

Планиметрия